Die Communauté de communes du Pays Noyonnais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 8. Dezember 1994 gegründet und umfasst 42 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Noyon.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays Noyonais
Gegründet 1994